El término Bonnot puede referirse a:

Étienne Bonnot de Condillac, filósofo y economista francés de la segunda Ilustración.
Jules Bonnot, anarquista francés. Líder de la " Banda de Bonnot".